Дженовезе () — итальянская фамилия, в переводе означает «генуэзский», «родом из Генуи».

Известные носители:
 Дженовезе, Алфред (1931—2011) — американский гобоист.
 Дженовезе, Бруна (род. 1976) — итальянская легкоатлетка.
 Дженовезе, Вито (1897—1969) — глава мафиозного клана.
 Дженовезе, Китти (1935—1964) — наиболее известная из жертв американского маньяка Уинстона Мозли.
 Дженовезе, Паоло (род. 1966) — итальянский кинорежиссёр и сценарист.
  (1930—2012) — американский историк.

См. также 
 семья Дженовезе
 Дженовези